Singapore Sling kan syfta på:

 Singapore sling, cocktail
 Singapore Sling, grekisk film
 Singapore Sling, australisk TV-film
 Singapore Sling, isländskt rockband